est un livre de 1949 sur le communisme.
 Democracy: The God That Failed est un livre de Hans-Hermann Hoppe de 2001 sur la démocratie.
 The God That Failed est une chanson de l'album de Metallica du même nom, sorti en 1991.